Дуран Четин (; Коња, 15. фебруар 1964) је турски књижевник која се бави писањем приповедака на турском језику.

Биографија 

Дуран Четин је дипломирао на теолошком универзитету Селџука 1986. године. Његов први роман објављен је 1990. године.

Спољашње везе 

 сајт Дуран Четин
 Gönülleri Toprak Gibiydi(Söyleşi)  
 Balkondaki Adamın Öyküsü  
  durancetin.com
 wikipedia 
  Duran Çetin gewidmete Webseite
  beyazgazete 
 kim kimdir 
  Gönülleri Toprak Gibiydi(Söyleşi)  
  Balkondaki Adamın Öyküsü  

Рођени 1964.
Турски књижевници